Kullelampi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kullelampi (sjö, lat 67,10, long 25,78), Lappland, 
 Kullelampi (sjö, lat 66,82, long 26,77), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar